Genua har flere betydninger:

 Genova – en italiensk by.
 Genua (sejl) – en type sejl til sejlskibe.